Der FC Codru Chișinău ist ein Frauenfußballverein aus Chișinău, Republik Moldau.

Der Verein ist einer der erfolgreichsten seines Landes. Mit vier nationalen Meisterschaften und fünf Pokalsiegen war er in den ersten Jahren sehr erfolgreich. Doch nach seinem letzten Titel verließen viele gute Spielerinnen den Verein und schlossen sich dem FC Narta Chișinău an. Zwischenzeitlich trat der Verein auch unter dem Namen FC Codru Anenii Noi auf. Durch die Erfolge konnte man sich zweimal für den UEFA Women´s Cup qualifizieren, war dort aber chancenlos.

 Meister Moldaus (4):  1996/97, 1997/98, 2000/01, 2004/05
 Pokalsieger Moldaus (5):  1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05

Weblinks 
 Moldova - List of Women Cup Finals (englisch)
 Moldova - List of Women Champions (englisch)

Chisinau, FC Codru
Sport (Chișinău)
Organisation (Chișinău)